Alicja – forma polacca del nome proprio di persona Alice
Alice (Alicja) – film del 1982 diretto da Jacek Bromski e Jerzy Gruza